Žebříček IIHF 2004 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2004, který byl vydán po mistrovství světa v ledním hokeji 2004.

Žebříček mužských reprezentací

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2004

Lední hokej v roce 2004